Ранчо Росарио има више значења:

 Ранчо Росарио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Росарио (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику